Кіренія — географічні об'єкти на Кіпрі:
 Кіренія — портове місто на північному узбережжі острова Кіпр.
 Кіренія — один з шести районів Республіки Кіпр і один з п'яти районів частково визнаної  Турецької Республіки Північного Кіпру.
 Кіренія — гори на острові Кіпр.